Арам Акопян:
 Акопян, Арам Ашотович (род. 2001) — армянский шахматист, гроссмейстер (2018). 
 Акопян, Арам Хачатурович (род. 1979) — армянский футболист, тренер.